Esistono più comuni francesi con questo nome

Vignes – Lozère
Vignes – Pirenei Atlantici
Vignes – Yonne